Fabian Schär (1991-), footballeur suisse ;
 Fritz Schär (1926-1997), coureur cycliste suisse ;
 Manuela Schär (1984-), athlète suisse de handisport ; 
 Michael Schär (1986-), coureur cycliste suisse ;
 Roland Schär (1959-), artiste suisse ;
 Theodor Schär (1903-?), footballeur suisse.